Die Fußball-Verbandsliga Südwest 2009/10 war die dritte Saison der sechstklassigen Verbandsliga Südwest im regionalen Männerfußball des südlichen Teils des Landes Rheinland-Pfalz.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2010/11 qualifizierten sich folgende Vereine:

 Der Absteiger aus der Oberliga Südwest 2009/10:
 Hassia Bingen

 Die verbliebenen Mannschaften aus der Verbandsliga Südwest Saison 2009/10:
 TuS Hohenecken
 FV Dudenhofen
 TSG Pfeddersheim
 TB Jahn Zeiskam
 Ludwigshafener SC
 Arminia Ludwigshafen
 SpVgg Ingelheim
 SG Blaubach-Diedelkopf
 Südwest Ludwigshafen
 TSG Kaiserslautern
 Fontana Finthen
 1. FC Haßloch

 Die Meister der Landesligen 2008/09:
 SG Rieschweiler (West)
 VfB Bodenheim

 Der Zweitplatzierte der Landesliga West 2008/09
 SV Hermersberg

Abschlusstabelle 

Die Meisterschaft gewann die Arminia Ludwigshafen. Die SG Rieschweiler sowie der 1. FC Haßloch mussten nach dieser Saison in ihre jeweilige Landesliga absteigen. Als Aufsteiger kamen zur nächsten Saison aus der Landesliga als Meister der SV Rodenbach (West) sowie der TSV Schott Mainz (Ost). Zwischen den Zweitplatzierten SV Oberkirn (West) und dem TDSV Mutterstadt (Ost) gab es eine Relegationsrunde um den Aufstieg mit Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel beim SV Oberkirn ging dabei 1:1 aus, wobei das Rückspiel beim TDSV der Gastgeber mit 6:0 für sich gewinnen konnte und damit zur nächsten Saison ebenfalls aufsteigen durfte.

Weblinks 

 Saison 2009/10 auf fussball.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2010/11
Verbandsliga Sudwest 2010